Список лишайников, занесённых в Красную книгу Российской Федерации (ККРФ).

По состоянию на 2015 год в список включено 42 вида лишайников.

Исходный порядок названий в таблице соответствует таковому в Красной книге России.

Примечания

Литература 
 

Списки видов, занесённых в Красную книгу России
Лишайники